Ponor – forma terenu właściwa obszarom krasowym, mająca postać otworu lub korytarza wydrążonego przez wodę
 Cătălina Ponor – rumuńska gimnastyczka

 Ponor – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Olovo
 Ponor – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Pale

 Ponor – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Cetingrad

 Ponor – wieś w Czarnogórze, w gminie Petnjica

 Ponor – gmina w Rumunii, w okręgu Alba
 Ponor – wieś w Rumunii, w okręgu Alba, w gminie Ponor

 Ponor – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Knjaževac
 Ponor – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w mieście Pirot